Stormen kan henvise til:

 Stormen – drama skrevet af William Shakespeare

Film 
 Stormen (film fra 1928) – amerikansk dramafilm fra 1928 instrueret af Victor Sjöström
 Stormen (film fra 2009) – dansk børnefilm fra 2009 instrueret af Alexander Ø. Lyngesen

Musik 
 Stormen (Atterberg) – opera af Kurt Atterberg
 Stormen (Adés) – opera af Thomas Adès
 Stormen (opus 109) – musikstykke af Jean Sibelius

Andet 
 Stormen (blad) – dansk ugeblad fra 1932 til september 1940 og dagblad fra 7. september 1940 til 10. oktober 1940